Сезон 1934–35 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 2 грудня 1934 та 19 квітня 1935 року. Став 7-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 12 команд, які провели одна з одною по дві гри — одній вдома та одній у гостях. Дві найгірші за результатами сезону команди вибули до Сегунди.

Переможцем турніру уперше став клуб «Бетіс», для якого цей чемпіонський титул наразі лишається єдиним у його історії.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1934–35 став нападник клубу «Ов'єдо» Ісідро Лангара, який протягом чемпіонату 26 разів відзначався забитими голами.  

Найкращі бомбардири сезону за версією газети «Марка», яка вручає «Трофей Пічічі»:

Список найвлучніших гравців ліги за версією сайту BDF:

Чемпіони 
Футболісти «Бетіса», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Хоакін Уркіага (21 матч) 
 Серафін Аедо (22) 
 Перал (22) 
 Педро Аресо (20) 
 Сімон Лекуе (21, 10 голів) 
 Франсиско Гомес (20) 
 Адольфо Мартін (18, 5) 
 Руфіно Ларріноа (14)
 Саро (21)
 Вікторіо Унамуно (21, 13) 
 Тімімі (17, 7) 

Резерв: Хосе Еспіноса (1), Хосе Кабальєро (13, 3), Хосе Рансель (9, 5), Хосе Валєра (2).

Тренер: Патрік О'Коннелл.

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Мадрид» (16)
 Найменше поразок: «Бетіс» (3)
 Найкраща атака: «Мадрид» (61 забито)
 Найкращий захист: «Бетіс» (19 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Мадрид» (+27)

 Найбільше нічиїх: «Барселона» (6)
 Найменше нічиїх: «Мадрид», «Доностія» (1)

 Найбільше поразок: «Доностія», «Аренас» (16)
 Найменше перемог: «Аренас» (3)

 Найгірша атака: «Аренас» (17 забито)
 Найгірший захист: «Доностія» (67 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Доностія», «Аренас» (-39)

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1934–35 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1934–35 на bdfutbol.com  

1934-35
1935 у футболі
1934 у футболі